В парному розряді жіночого тенісного турніру Port St. Lucie Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Бетсі Нагелсен і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіан Жоліссен і Марселла Мескер 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Пола Сміт (чемпіонки)

 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Port St. Lucie Open